Messalina ist der Name von

 Statilia Messalina, der dritten Frau des römischen Kaisers Nero
 Valeria Messalina, der dritten Frau des römischen Kaisers Claudius
 Messalina von Foligno, einer frühchristlichen Jungfrau und Märtyrin
 (545) Messalina, ein Asteroid des Hauptgürtels

Messalina ist der Titel von

 Messalina (Oper), Oper des englischen Komponisten Isidore de Lara von 1899
 Messalina (Pallavicino) (1679), Oper des italienischen Komponisten Carlo Pallavicino von 1679
 Messalina (1923), italienischer Monumental-Stummfilm von Enrico Guazzoni
 Messalina (1951), französisch-italienischer Historienfilm von Carmine Gallone
 Messalina (1960), italienischer Historienfilm von Vittorio Cottafavi